"Beatus vir" (Heureux l'homme qui...) sont les premiers mots de la traduction latine du Psaume 112 (111).

Beatus vir peut désigner les œuvres musicales :
Beatus vir, (1641) de Monteverdi
Beatus vir de Charles-Louis Mion (1735)
 Beatus vir, ZWV 75, 76, et 77, de Jan Dismas Zelenka
Beatus vir, RV597 et RV598, de Vivaldi
Beatus vir, opus 38 (1979), de Górecki
Beatus vir, de Marc-Antoine Charpentier, H.354, H.376, H.175, H.154, H.199, H.208, H.221, H.224 (huit compositions)

Homonymie de titre